Kärrsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kärrsjön (Asarums socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,  (17,3 ha)
Kärrsjön (Augerums socken, Blekinge, 623562-149693), sjö i Karlskrona kommun,  (4,23 ha)
Kärrsjön (Augerums socken, Blekinge, 623569-149725), sjö i Karlskrona kommun,  (3,65 ha)
Kärrsjön (Jämshögs socken, Blekinge), sjö i Olofströms kommun,  (23,3 ha)
Kärrsjön (Drängsereds socken, Halland), sjö i Hylte kommun,  (31,8 ha)
Kärrsjön (Krogsereds socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun och Hylte kommun,  (12,4 ha)
Kärrsjön (Nöbbele socken, Småland), sjö i Växjö kommun, 
Kärrsjön (Rumskulla socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Stora Kärrsjön, Småland, sjö i Oskarshamns kommun,  (10,3 ha)
Kärrsjön (Härryda socken, Västergötland), sjö i Härryda kommun,  (43 ha)
Kärrsjön (Skephults socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Kärrsjön (Torestorps socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Kärrsjön (Huddinge socken, Södermanland), sjö i Botkyrka kommun och Huddinge kommun,  (4,81 ha)
Kärrsjön (Västerhaninge socken, Södermanland), sjö i Haninge kommun,  (5,39 ha)
Stora Kärrsjön, Södermanland, sjö i Flens kommun, 
Kärrsjön, Västmanland, sjö i Skinnskattebergs kommun, 
Kärrsjön (Folkärna socken, Dalarna), sjö i Avesta kommun,  (8,86 ha)
Kärrsjön (Grytnäs socken, Dalarna), sjö i Avesta kommun, 
Kärrsjön, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (19,9 ha)
Kärrsjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (79,2 ha)
Lill-Kärrsjön, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (35,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn